Földrajzi nevek
Montserrat (hegy): hegy Spanyolországban, Katalóniában, Barcelona közelében.
Montserrat (kolostor): kolostor a Montserrat hegyen.
Montserrat (sziget): Karib-tengeri sziget, az Egyesült Királyság egyik tengerentúli területe.

Személynév
Montserrat Caballé: katalán opera-énekesnő, világhírű szoprán.